Penetrator – videogioco del 1982
 Penetrator – album di Ted Nugent del 1984